Тихвин:

 Тихвин — город в России, административный центр Тихвинского муниципального района Ленинградской области.
 Тихвин — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в городе Тихвин.